Mardrömmen kan avse:

Mardrömmen eller Nattmaran – en oljemålning av Johann Heninrich Füssli från 1781
Mardrömmen (målning av Abildgaard) – en oljemålning av Nicolai Abildgaard från 1800 på Sorø Kunstmuseum ()
Mardrömmen (målning av Blunck) – en oljemålning av Ditlev Blunck från 1843 på Nivaagaards Malerisamling () 
Mardrömmen (film, 1971) – en amerikansk film från 1971 i regi av Clint Eastwood ()
Mardrömmen (film, 1987) – en brittisk TV-film från 1987, originaltitel Hold the Dream
Mardrömmen (film, 1990) – en amerikansk dystopisk dramafilm från 1990 i regi av Volker Schlöndorff
Mardrömmen (TV-serie) – en norsk-svensk tv-serie från 1989 i regi av Bo Hermansson
Mardrömmen (roman av Oe) – roman av Kenzaburo Oe från 1964 
Mardrömmen (roman av Lundwall) – roman av Sam J. Lundwall från 1977